Slottsparken kan syfta på:

 Slottsparken, Malmö – en park i Malmö
 Slottsparken, Örebro – den äldsta parken i Örebro
 Slottsparken, Oslo